Osiedle Piastów w Gdańsku
 Osiedle Piastów w Kędzierzynie-Koźlu
 Osiedle Piastów w Krakowie
 Osiedle Piastów w Rzeszowie
 Osiedle Piastów w Słupsku
 Osiedle Piastów w Świdnicy
 Osiedle Piastów w Sosnowcu
 Osiedle Piastów w Tarnobrzegu
 Osiedle Piastów w Wodzisławiu Śląskim
 Osiedle Piastów w Starogardzie Gdańskim

Zobacz też: Osiedle Piastów Śląskich

Piastów